Ел Конкистадор има више значења:

 Ел Конкистадор (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Конкистадор (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Конкистадор (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Конкистадор (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику